Cleven steht für:

 der deutsche Name von Chiavenna, einer italienischen Stadt

Cleven ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cleven (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Hans-Dieter Cleven (* 1943), deutsch-schweizerischer Unternehmer und Manager
 Michael Van Cleven (* 1989), belgischer Triathlet
 Thoralf Cleven, deutscher Journalist und Chefredakteur
 Wilhelm Cleven (1893–1983), Weihbischof in Köln

Siehe auch:
 Klewen